Het WTA-tennistoernooi van Barcelona (officieel Barcelona Ladies Open) van 2010 vond plaats van 12 tot en met 17 april 2010 in de Spaanse stad Barcelona. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel versloeg het Italiaanse eerste reekshoofd Francesca Schiavone haar landgenote en titelverdedigster Roberta Vinci. Schiavone won de finale in twee korte sets met 6-1 en 6-1.

In het dubbelspel won het Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci het toernooi. In de finale wisten zij Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin te verslaan na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Gisela Dulko
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=64
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Sara Errani
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Sílvia Soler Espinosa
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Alexandra Dulgheru
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Stefanie Vögele
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Arantxa Parra Santonja
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Andrea Petković
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Tatjana Poetsjek  İpek Şenoğlu
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Iveta Benešová  Stéphanie Foretz| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Estrella Cabeza Candela  Laura Pous Tió
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Sara Errani  Roberta Vinci
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Kristina Barrois  Ioana Raluca Olaru
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Anabel Medina Garrigues  Carla Suárez Navarro
| RD1-score07-1=w/o
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Eléni Daniilídou  Jasmin Wöhr
| RD1-score08-1= 
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Alicja Rosolska  Riza Zalameda
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Timea Bacsinszky  Tathiana Garbin| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Monica Niculescu  Meghann Shaughnessy
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Klaudia Jans  Vladimíra Uhlířová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Maria Kondratjeva  Jaroslava Sjvedova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Lourdes Domínguez Lino  Arantxa Parra Santonja
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Tatjana Malek  Andrea Petković
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Sorana Cîrstea  Gisela Dulko
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Bron 
  Toernooischema WTA

Barcelona 2010
Barcelona